P21 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 21, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament
 Perspectief 21, een politieke partij in de Nederlandse gemeente Bunnik
 p21 (eiwit)